Ceratozetella är ett släkte av kvalster som beskrevs av Shaldybina 1966. Ceratozetella ingår i familjen Ceratozetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Ceratozetella